El Memorial "Silvino Argüelles" distingue a los diez mejores cantadores de tonada asturiana del año, así como también a lo mejor gaitero acompañante de tonada. En apenas cuatro ediciones se ha convertido en el premio de referencia de la canción asturiana.

El Memorial surge tras la desaparición de Silvino Argüelles, una de las voces más representativas de este género musical durante medio siglo y que ha dejado una importante escuela de seguidores. En los primeros años había sido organizado por un grupo de colaboradores y amigos, hasta que en el año 2003 su organización comenzó a correr a cargo del Ayuntamiento de Mieres.

Desde entonces se nombra todos los años en el mes de junio un consejo de expertos en que decide por votación las mejores voces del año. Este consejo está integrado por una quincena de personas, entre cantantes clásicos, músicos, musicólogos, y críticos periodísticos.

Los resultados de las últimas ediciones los han sido siguientes, en la categoría de mejores cantantes de tonada del año:

Año 2003
Sergio Agüeros
Liliana Castañón
José Manuel Collado
Mariluz Cristóbal Caunedo
Rosario González
Ángeles González
Urbano Prieto
Anabel Santiago
Ismael Tomás Montes
Jorge Tuyo

Año 2004
Sergio Agüeros
Liliana Castañón
José Manuel Collado
Mariluz Cristóbal Caunedo
Rosario González
José Manuel Robledo, Lolo el de Cabranes
Bibiana Sánchez
María Sánchez Blanco
Anabel Santiago
Jorge Tuyo

Año 2005
Liliana Castañón
José Manuel Collado
Mariluz Cristóbal Caunedo
José García González, El Acueste de Cabañitas
Rosario González
Urbano Prieto
Anabel Santiago
Rogelio Suárez
Ismael Tomás Montes
Jorge Tuyo

Año 2006
Sergio Agüeros
Liliana Castañón
Jeremías Cuello
Rosario González
Laudelina Hortal
Urbano Prieto
José Manuel Robledo, Lolo el de Cabranes
Anabel Santiago
Jorge Tuyo
Marisa Valle Roso

Año 2007
Sergio Agüeros
Lorena Corripio
Rosario González
Juan José Martínez
Urbano Prieto
María Sánchez
Anabel Santiago
Rogelio Suárez
Jorge Tuyo
Marisa Valle Roso

Año 2008
Sergio Agüeros
Lorena Corripio
María José García
Rosario González
José Manuel Robledo, Lolo el de Cabranes
Celestino Desbrozada
Anabel Santiago
Ismael Tomás Montes
Jorge Tuyo
Marisa Valle Roso

Año 2009
Sergio Agüeros
Lorena Corripio
Rosario González
José Manuel Robledo
Celestino Desbrozada
María Sánchez Blanco
Anabel Santiago
Rogelio Suárez
Jorge Tuyo
Marisa Valle Roso

Año 2010
Sergio Agüeros
José Manuel Collado
Lorena Corripio
Rosario González
José Manuel Robledo
Celestino Desbrozada
María Sánchez Blanco
Anabel Santiago
Jorge Tuyo
Marisa Valle Roso

Año 2011
Lorena Corripio
Celestino Desbrozada
Marisa Valle Roso
Jorge Tuyo
José Manuel Robledo, Lolo el de Cabranes
Laudelina Hortal
Juan José Martínez
Juan Robledo
María Sánchez Blanco, Pastorina del Cares
Anabel Santiago

Año 2012
Ànabel Santiago
Marisa Valle Roso
Lorena Corripio
Liliana Castañón
María Llatores
Celestino Desbrozada
Andrés Cueli
José Manuel Robledo, Lolo el de Cabranes
Héctor Braga
Fernando Valle Roso

Año 2013
Lorena Corripio
Marisa Valle Roso
Liliana Castañón
Anabel Santiago
Andrés Cueli
Celestino Desbrozada
Jorge Tuyo
Héctor Braga
Juan Robledo
Álvaro Fernández Conde

Los gaiteros considerados como los mejores acompañantes de tonada del año han sido:
2003: Vicente Prado, El Praviano
2004: Alberto Varillas]].
2005: Vicente Prado, El Praviano.
2006: Óscar Fernández.
2007: Jorge Areces.
2008: Alberto Varillas.
2009: Alberto Varillas.
2010: Alberto Varillas.
2011 Óscar Fernández
2012 Pablo Derrotera
2013 Pablo Derrotera

Silvino
Cultura de Asturias
Música en asturiano
Idioma asturiano